Leslie Howard kan henvise til flere personer:

 Leslie Howard (skuespiller) (1893-1943) – britisk skuespiller
 Leslie Howard (pianist) (født 1948) – australsk pianist og komponist